Make-up steht für:
 Make-up, synonym für Schminke
 The Make-Up, eine US-amerikanische Band
 Make-Up (japanische Band), eine japanische Band

Make Up steht für:
 Make Up, ein Album der japanischen Band Flower Travellin’ Band aus dem Jahr 1973
 Make Up (Film), ein Film aus dem Jahr 1937